Николае Гаврилович Есиненку (; 13 августа 1940, Старые Кицканы, Теленештского района , Молдавская ССР — 25 апреля 2016, Кишинёв, Молдавия) — молдавский сценарист, режиссёр, драматург, поэт и писатель, член Союза писателей Молдовы и Союза писателей Румынии. Заслуженный деятель искусств Молдовы. Лауреат премии Союза писателей Молдовы.

Биография 
В 1973 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького (Москва). Работал редактором издательства «Lumina» («Свет»), был секретарём, затем советником Союза писателей Молдовы (1989).

Умер в результате инсульта

Творчество 
Дебютировал в 1968 году с книгой «Антенна».
Автор многих произведений в прозе, сборников поэзии и драматургии. Опубликовал шесть томов избранных произведений. Его перу принадлежат пьесы «Taбакера», «Курильня» и «Соломенные люди».

Избранные произведения

Драматургия 
 Grand prix,
 Tabachera,
 Fumoarul,
 Oameni de paie,
 SRL Moldovanul.

Поэзия 
 Antene (лирика, 1968);
 Sens (лирика, 1969);
 Dealuriс(лирика, 1974);
 Copilul teribilс(лирика, 1979);
 Stai să-ți mai spunс(лирика, 1983);
 Cuvinte de chemat fetele (лирика, 1986);
 Disciplina mondială (1995);
 Copilul teribil (2004).

Проза 
 Nunta, proză scurtă [4];
 Sacla (1968);
 Portocala (1970);
 Toi (1972);
 Era vremea să iubim (1977).

Фильмография

Сценарист 
  — Конь, ружьё и вольный ветер
  — Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе / Povestea lui Fat-Frumos
  — У Чёртова логова
  — Деревянная пушка /  Tunul de lemn
  — Прощай, наш бакалавр / Адио, виацэ де холтей (короткометражный)
  — Водоворот
  — Поезд в Калифорнию

 Режиссёр 
  — Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе

В марте 2000 года поставил в кишинёвском Муниципальном театре «Satiricus» по своему роману поставил спектакль «SRL Moldovanul».

 Награды 
 1996 — Орден «Трудовая слава» — за высокие достижения в области литературы, активное участие в общественно-культурной жизни и в знак признания вклада в процесс национального возрождения. 
 2000 — Медаль «Михай Эминеску» — за заслуги в деле национального возрождения, значительной вклад в пропаганду литературного наследия Михая Эминеску и утверждение национальных духовных ценностей.
 2010 — Орден Республики — в знак признания особых заслуг в развитии литературы, за плодотворную творческую деятельность и вклад в пропаганду наследия Эминеску''.
 Заслуженный деятель искусств Молдовы.
 премия Союза писателей Молдовы.

Примечания

Ссылки 
 Nicolae Esinencu
 Nicolae Esinencu

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Заслуженные деятели искусств Молдавской ССР
Лауреаты литературных премий
Умершие от инсульта